Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2003 var det 67:e i ordningen arrangerat av IIHF och spelades 26 april–11 maj 2003 på tre platser i Finland: Hartwall Arena i Helsingfors, Elysée Arena i Åbo och Tammerfors ishall.

Kanada blev världsmästare för sextonde gången (exklusive VM-titlar vunna under gemensamma olympiska spel) efter kvittering till oavgjort 2–2 i finalen mot Sverige och senare i slutet av 14:e spelminuten av förlängningen sudden death av Anson Carter som slog in pucken under svenske målvakten Mikael Tellqvists benskydd och som fick målet godkänt efter en över fem minuter lång videogranskning, som gjordes p.g.a. osäkerhet om det verkligen var mål men som visade att pucken faktiskt överskred svensk mållinje (blott någon centimeter), vilket gav Kanada finalseger mot Sverige. Tre Kronor stod för en stor bragd i kvartsfinalen mot Finland som man vände och vann. Mats Sundin gjorde 1–0 för svenskarna, sedan klev finländarna in i handlingarna och med hjälp av några numerära överlägen och inte minst tremålsskytten Teemu Selänne gjorde de fem raka mål och gick upp till en 5–1-ledning, varefter Tommy Salo byttes ut mot Mikael Tellqvist. Genom reduceringar av Jörgen Jönsson, Peter Forsberg och Jonas Höglund stod det 5–4 inför tredje perioden. Finland bytte ut Jani Hurme mot Pasi Nurminen i den finländska kassen. Ungefär halvvägs in i tredje perioden tog "Foppa" pucken runt eget mål, accelererade förbi samtliga finländska spelare in i anfallszon, fintade ner Nurminen och gjorde 5–5 köksvägen. Per-Johan Axelsson styrde sedan in det avgörande 6–5-målet i slutminuterna. Sverige vann senare även semifinalen med 4–1 mot regerande världsmästaren Slovakien, och fick revansch mot förlusten i förra årets semifinal på hemmaplan. Slovakien vann dock brons efter vinst mot Tjeckien i matchen om tredjepris, som var Slovakiens första vinst mot Tjeckien i ett världsmästerskap.

Danmark skrällde bland annat genom vinst med 5–2 mot USA och oavgjort resultat 2–2 mot Kanada, som vann mot Danmark med hela 47–0 i VM 1949 i Stockholm.

Toppdivisionen

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie 
Japan var – i form av asiens representant – garanterad en plats i nästa års VM.

Slutspel

Poängligan

Målvaktsligan

Laguppställningar

Kanada 
Roberto Luongo,  Martin Biron, Cory Cross, Craig Rivet, Daniel Briere, Shane Doan, Anson Carter, Mathieu Dandenault, Steve Staios, Kyle Calder, Shawn Horcoff, Dany Heatley, Jamie Heward, Eric Brewer, Kris Draper, Steven Reinprecht, Mike Comrie, Jay Bouwmeester, Patrick Marleau, Krystofer Kolanos, Kirk Maltby, Ryan Smyth

Sverige 
 Målvakter: Henrik Lundqvist, Tommy Salo, Mikael Tellqvist,
 Backar: Per Gustafsson, Magnus Johansson, Niklas Kronwall, Mattias Norström, Thomas Rhodin, Ronnie Sundin, Daniel Tjärnqvist, Dick Tärnström
 Forwards: Niklas Andersson, Per-Johan Axelsson, Johan Davidsson, Peter Forsberg, Mika Hannula, Jonas Höglund, Mathias Johansson, Jörgen Jönsson, Marcus Nilson, Peter Nordström,  Mikael Renberg, Mats Sundin, Mathias Tjärnqvist, Henrik Zetterberg

Division I

Grupp A 
Spelades i Budapest, Ungern 15–21 april.

Grupp B 
Spelades i Zagreb, Kroatien 13–20 april.

Division II

Grupp A 
Spelades i Seoul, Sydkorea 5–12 april

Grupp B 
Spelades i Sofia, Bulgarien 24–30 mars.

Division III 
Spelades i Auckland, Nya Zeeland 3–6 april.

Total slutställning

Källor

Externa länkar 
IIHF Asiatiska kvalet
IIHF Toppdivisionen
IIHF Division I A
IIHF Division I B
IIHF Division II A
IIHF Division II B
IIHF Division III

2003 i Bulgarien
2003 i Finland
2003 i Kroatien
2003 i Nya Zeeland
2003 i Sydkorea
2003 i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Kroatien
Internationella ishockeytävlingar i Nya Zeeland
Internationella ishockeytävlingar i Sydkorea
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 2002/2003
Internationella sportevenemang i Helsingfors
2003
Internationella sportevenemang i Åbo
Sportevenemang i Tammerfors
Sportevenemang i Sofia
Sportevenemang i Zagreb
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Seoul
Sportevenemang i Auckland
WP:Projekt Korea
Zagreb under 2000-talet
Helsingfors under 2000-talet
Åbo under 2000-talet
Sofia under 2000-talet
Auckland under 2000-talet
Seoul under 2000-talet